La Fonteta puede hacer referencia a:

La Fonteta de Sant Lluís, denominación en valenciano y oficial de un barrio de Valencia que en castellano se denomina Fuente San Luis.
Ciudad portuaria fenicia La Fonteta, yacimiento arqueológico situado en la localidad española de Guardamar del Segura.
Torre de la Fonteta, Bien de Interés Cultural en la localidad española de Albocácer.